

Geografia
In Canada:
 Deep River – città dell'Ontario, Canada

In USA:
 Deep River – città del Connecticut
 Deep River Center – census-designated place (CDP) del Connecticut
 Deep River – città dello Iowa
 Deep River – unincorporated place nella contea di Lake, Indiana
 Deep River Township – città del Michigan
 Deep River – città dello stato di Washington

Cinema
 Deep River – film del 1995 diretto da Kei Kumai

Musica
 Deep River – gruppo musicale di rock progressivo della Polonia da cui sono derivati i Quidam
Deep River – spiritual
 Deep River – album del 2002 di Hikaru Utada
 Depp River – album del 1988 di David Murray